Tustań – wieś na Ukrainie w rejonie iwanofrankiwskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Tustań-Leśniczówka – osada leśna w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim
 Tustań – średniowieczna skalna twierdza-gród i urząd celny ІХ– ХVІ wieku, w ukraińskich Karpatach (Wschodnich Beskidach), w pobliżu wsi Urycz
 Tustań – przystanek kolejowy w miejscowości Tustań, w rejonie iwanofrankiwskim, w obwodzie iwanofrankiwskim, na Ukrainie. Położony jest na linii Lwów – Czerniowce.